Ulica Lechicka w Koszalinie
 Ulica Lechicka w Poznaniu

Lechicka